

Sigle 
 Standard Widget Toolkit  – una libreria Java per la programmazione di  interfacce grafiche
 Sweetener World Tour – tour mondiale della cantante statunitense Ariana Grande

Codici 
 SWT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Streževoj (Russia)